Кјуба има више значења:
 Кјуба (Алабама)
 Кјуба (Илиноис)
 Кјуба (Њујорк)
 Кјуба (Канзас)
 Кјуба (Мисури)
 Кјуба (Нови Мексико)